Кальтенбах ():
Фамилия
 Кальтенбах, Иоганн Генрих — немецкий энтомолог.

Географические названия
Кальтенбах — название ряда мест в Германии, Австрии, Швейцарии, Чехии.
 Кальтенбах (Энгельскирхен)
 Кальтенбах (Циллерталь)
 Кальтенбах (Швейцария)